Села
 Вадень — село в Молдові в районі Сорока.

Озера
 Вадень — заплавне озеро у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області, на правому березі Десни.